Молодо́й ле́нинец — региональная молодёжная газета ВЛКСМ (разные регионы СССР 1920—1991)

 Молодой ленинец (…1924…) — комсомольская газета Донецкой области СССР 
 Молодой ленинец (…1950…1953…) — комсомольская газета Калужской области СССР 
 Молодой ленинец (…1951…) — комсомольская газета Каменской области СССР 
 Молодой ленинец (Жаш ленинчи) (1952—…) — комсомольская газета ЛКСМ Киргизской ССР 
 Молодой ленинец (…1970…) — комсомольская газета Костромской области СССР 
 Молодой ленинец (…1957…) — комсомольская газета Курганской области СССР
 Молодой ленинец (1924—1929) — газета «Московский комсомолец» 
 Молодой ленинец (1939—1992) — комсомольская газета Мордовской АССР 
 Молодой ленинец (1929—1932) — комсомольская газета Нижне-Волжского и Саратовского краев. См. также здесь
 Молодой ленинец (1920—наст.вр.) — Пензенская молодёжно-комсомольская газета
 Молодой ленинец (…1969…1991…) — комсомольская газета Псковской области СССР 
 Молодой ленинец (1934—1941, 1950—1992) — комсомольская газета Ставропольского края, см. также здесь
 Молодой ленинец (1924—1992) — Сталинградская/Волгоградская областная комсомольская-молодёжная газета
 Молодой ленинец (1951—1991) — Томская областная молодёжно-комсомольская газета. См. также Редакторы "Молодого ленинца"
 Молодой ленинец (…1923…) — комсомольская газета Харьковской области СССР